Алекса́ндр Алексе́евич Романе́нко:
 Романенко, Александр Алексеевич  (род. 1953) — академик РАН.
 Романенко, Александр Алексеевич (род. 1959) — политик, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания с 2016 года.